Flesjarnar (färöisch für „die großen Schären“) heißen insgesamt drei Schären der Färöer:

 Synonym für den Sumbiarsteinur ganz im Süden des Archipels vor Suðuroy
 im Tangafjørður vor Nes (Eysturoy)
 vor Funningur (Eysturoy)